

Arts

Formes d'arts 
 Le madrigal du Trecento est une forme de musique ancienne du Trecento essentiellement en Italie. La période d'épanouissement de ce style musical s'étend des années 1300 à 1370, avec une courte reprise autour de 1400 ;
 Le madrigal est une forme musicale polyphonique vocale, principalement pratiquée en Italie du  (vers 1520) au début du . Comme souvent dans la musique de cette époque, les voix peuvent y être remplacées par des instruments de musique ;
 Le madrigal est également une forme poétique classique française apparue au début du , généralement adressée à une femme, et qui a un tour galant ou tendre ;

Œuvres 
 Madrigal, morceau de musique vocale en quatre parties de Gabriel Fauré sur un poème d'Armand Silvestre, composé en 1883 ;
 Madrigal !, une œuvre de musique vocale de Mel Bonis composé en 1901 ;
 Concerto madrigal (Rodrigo) (ou Concierto madrigal), un concerto pour deux guitares et orchestre écrit par Joaquín Rodrigo en 1967 ;
 A Madrigal Opera, opéra de chambre minimaliste en quatre parties, pour six voix, violon et alto, composé par Philip Glass pour le dramaturge allemand Robert Malasch en 1979 ;
 Nattens Madrigal - Aatte Hymne til Ulven i Manden, troisième album du groupe norvégien Ulver sorti en 1997 ;
 Madrigal, film cubain réalisé par Fernando Pérez Valdés en 1995 ;
 Madrigal, deuxième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2012 ;
 Encanto : La Fantastique Famille Madrigal'', film d'animation de Walt Disney Pictures sorti en 2021.

Autres 
 Le Madrigal de Luxembourg est une chorale qui compte une quarantaine de membres actifs. Elle se produit régulièrement au Luxembourg et dans la Grande Région. La moyenne d‘âge des membres de la chorale est une des plus jeunes parmi les chœurs d‘adultes au Luxembourg.

Toponymes 
 Madrigal de las Altas Torres est une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Madrigal de la Vera est une commune d'Espagne d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Madrigal del Monte est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos. Elle s'étend sur  et comptait environ 176 habitants en 2011.

Sport 
 El Madrigal est un stade de football situé à Vila-real, en Espagne. Il accueille les matchs à domicile du Villarreal CF.
 Diego Josué Madrigal Ulloa, né le  à San José au Costa Rica est un joueur de football international costaricien, qui joue au poste d'attaquant.
 Warner Antonio Madrigal (né le  à San Pedro de Macorís, République dominicaine) est un lanceur de relève droitier au baseball.

Patronyme 
 Victor Madrigal-Borloz est un avocat du Costa-Rica.

Sociétés 
 Madrigall, groupe éditorial français.